Cherryvale kan syfta på:

 Cherryvale, Kansas
 Cherryvale, South Carolina